Mezzanine est un nom commun qui peut désigner :

 Mezzanine (architecture), désigne en architecture un plancher intermédiaire n'occupant pas toute la surface de la pièce qu'il surplombe.
 Par extension, dans le domaine du mobilier, on appelle mezzanine un lit surélevé d'environ la hauteur d'une personne, et dont le dessous est soit évidé, soit disposé en espace meublé (canapé, sofa ou un bureau, etc.).
 Carte mezzanine, en électronique, est une carte électronique qui se monte en parallèle d'une carte mère. Elle permet des montages plus compacts que ceux avec les cartes filles qui s'embrochent perpendiculairement à la carte support.
 Dette mezzanine, dette la plus risquée ;
 Mezzanine (album), album musical du groupe de trip hop Massive Attack.